Міста Камбоджі — список найбільших населених пунктів Камбоджі. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Камбоджі є 25 міст з чисельністю понад 5000 осіб.

Список міст Камбоджі

Примітки

Посилання 

 
Камбоджа
Списки:Камбоджа